é o termo usado pelo árbitro de um combate de caratê para indicar a desclassificação de um lutador. A punição é aplicada àqueles casos quando o competidor desrespeita a ética, simulando uma lesão para ganhar tempo ou ofendendo a qualquer membro do evento.

Pontuações do caratê